Trumpet – wieś w Anglii
 Trumpet – seria amerykańskich satelitów wywiadowczych